Оравуярви — озеро на территории Ведлозерского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,9 км². Располагается на высоте 88,7 метра над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Озеро протокой, впадающей в ручей Сювяноя, соединяется с Ведлозером.

Близ южного берега озера располагается деревня Куккойла, через которую проходит дорога  («Подъезд к дер. Куккойла»). С севера озеро огибает трасса  («Сортавала»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014336.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Видлицы
Озёра Пряжинского района